Thughur (plural de Tagr) es un término árabe que significa literalmente marcas fronterizas y puede referir a:
 Al-Awasim: el sistema de marcas y fortificaciones entre el imperio bizantino y el califato
 Las marcas de Al Ándalus: unidades administrativas similares para los territorios en la frontera hispánica con los cristianos
 la Marca Superior (al-Tagr al-Ala), con capital en Zaragoza
 la Marca Media (al-Tagr al-Awsat), cuya capital era Toledo
 la Marca Inferior (al-Tagr al-Adna), con capital en Mérida